Steinebrunn ist der Name folgender Orte:

 Steinebrunn TG, Ortschaft in der Gemeinde Egnach in der Schweiz
 Steinebrunn (Gemeinde Drasenhofen), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Siehe auch:
 Steinbrunn (Begriffsklärung)
 Steinabrunn